Saurolophinae  — підродина птахотазових динозаврів родини гадрозаврових (Hadrosauridae).

Опис 
На голові представників підродини відсутні гребені, або були короткі непорожнисті нарости.

Таксономія

Класифікація 
 Barsboldia
 Mandschurosaurus?
 Brachylophosaurini
 Acristavus
 Brachylophosaurus
 Maiasaura
 Ornatops
 Probrachylophosaurus
 Wulagasaurus
 Edmontosaurini
 Edmontosaurus
 Kerberosaurus
 Kundurosaurus
 Laiyangosaurus
 Shantungosaurus
 Ugrunaaluk
 Kritosaurini
 Anasazisaurus
 Gryposaurus
 Kritosaurus
 Latirhinus
 Naashoibitosaurus
 Rhinorex
 Secernosaurus
 «Tanius» laiyangensis
 Saurolophini
 Augustynolophus
 Bonapartesaurus
 Prosaurolophus
 Saurolophus

Філогенія 
Кладограмма створена на основі філогенетичного аналізу по Прієто-Маркес (Prieto-Márquez, 2010):

Примітки 

Гадрозаврові
Підродини динозаврів